Cinque navi della US Navy sono state battezzate North Carolina, in onore del 12º Stato dell'Unione.

 – vascello di linea con 74 cannoni varato nel 1820
 – incrociato corazzato  varato nel 1906
 – nave da battaglia  impostata il 12 gennaio 1920 e mai completata per l'entrata in vigore del Trattato navale di Washington
 – nave da battaglia, unità capoclasse della classe omonima, varata nel 1940
 – sottomarino nucleare d'attacco  varato nel 2007

Un'unità della Confederate States Navy venne battezzata Arkansas
 –  ironclad varata nel 1863

North Carolina